Чемпіонат Угорщини з футболу 1937-38 — 35-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1937-38
Угорщина
Угорщина
1937 в угорському спорті
1938 в угорському спорті